Switchblade ( — автоматический складной нож):

 Switchblade — компьютерная  игра.
 
 Switchblade — название в натовской классификации противокорабельной ракеты 3К24 «Уран».
 Switchblade — тактический ударный беспилотный авиационный комплекс (США).
 Switchblade — название 11-й серии 4-го сезона телесериала «Отряд „Антитеррор“».
  — музыкальная группа из Австралии.
 Switchblade — музыкальный альбом группы  из Японии.
 Switchblade Symphony — музыкальная группа из США.
 Switchblade Serenades — музыкальный альбом группы Sister Sin из США.
 Strawberry Switchblade — музыкальная группа из Великобритании.
 Strawberry Switchblade — музыкальный альбом одноимённой группы.

См. также 
 Сестрички с выкидными лезвиями ()
 Крест и нож (фильм) ()